Le tournoi de Londres est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1975, classée en catégorie Dewar Cup, se dispute à Édimbourg - Londres du 10 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Betty Stöve.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Londres
 Saison 1975 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1975
Londres
Sport en Angleterre en 1975
Sport en novembre 1975